Francis « Fran » Asbury Tarkenton, né le  à Richmond (Virginie), est un joueur de football américain ayant évolué comme quarterback. Il a joué 18 saisons dans la National Football League (NFL) pour les Vikings du Minnesota (1961 à 1966 ; 1972 à 1978) et les Giants de New York (1967 à 1971).

Biographie

Carrière universitaire 
Il a étudié à l'Université de Géorgie, jouant au football américain dans les Bulldogs de la Géorgie.

Carrière professionnelle 
Fran Tarkenton est sélectionné en 1961 à la  (troisième tour) par les Vikings du Minnesota. Il reste dans la franchise jusqu'en 1966 avant de jouer quatre saisons, de 1967 à 1971, aux Giants de New York. En 1972, il revient au Minnesota pour finir sa carrière en 1978. À l'issue de la saison NFL 1975, sa meilleure année, il reçoit le titre de meilleur joueur et le Bert Bell Award. Il fut sélectionné neuf fois au Pro Bowl et six fois en All-Pro.

Son numéro 10 a été retiré par la franchise des Vikings. Il a intégré le Pro Football Hall of Fame en 1986 et le College Football Hall of Fame en 1987.

Après carrière 
Après l'arrêt de sa carrière, il apparaît dans des émissions de télévision et a travaillé dans une entreprise informatique à Richmond.

Statistiques 

|-
| 1961||Vikings du Minnesota||14||280||157||56,1||||18||17||74,7||56||308||5,5||5
|-
| 1962||Vikings du Minnesota||14||329||163||49,5||||22||25||66,9||41||361||8,8||2
|-
| 1963||Vikings du Minnesota||14||297||170||57,2||||15||15||78||28||162||5,8||1
|-
| 1964||Vikings du Minnesota||14||306||171||55,9||||22||11||91,8||50||330||6,6||2
|-
| 1965||Vikings du Minnesota||14||329||171||52||||19||11||83,8||56||356||6,4||1
|-
| 1966||Vikings du Minnesota||14||358||192||53,6||||17||16||73,8||62||376||6,1||4
|-
| 1967||Giants de New York||14||377||204||54,1||||29||19||85,9||44||306||7,0||2
|-
| 1968||Giants de New York||14||337||182||54||||21||12||84,6||57||301||5,3||3
|-
| 1969||Giants de New York||14||409||220||53,8||||23||8||87,2||37||172||4,6||0
|-
| 1970||Giants de New York||14||389||219||56,3||||19||12||82,2||43||236||5,5||2
|-
| 1971||Giants de New York||13||386||226||58,5||||11||21||65,4||30||111||3,7||3
|-
| 1972||Vikings du Minnesota||14||378||215||56,9||||18||13||80,2||27||180||6,7||0
|-
| 1973||Vikings du Minnesota||14||274||169||61,7||||15||7||93,2||41||202||4,9||1
|-
| 1974||Vikings du Minnesota||13||351||199||56,7||||17||12||82,1||21||120||5,7||2
|-
| 1975||Vikings du Minnesota||14||425||273||64,2||||25||13||91,8||16||108||6,8||2
|-
| 1976||Vikings du Minnesota||13||412||255||61,9||||17||8||89,3||27||45||1,7||1
|-
| 1977||Vikings du Minnesota||9||258||155||60,1||||9||14||69,2||15||6||0,4||0
|-
| 1978||Vikings du Minnesota||16||572||345||60,3||||25||32||68,9||24||-6||-0,3||1

|||||57||||342||266||80,4||675||||5,4||32

Liens externes 
 
 

Naissance en février 1940
Naissance à Richmond (Virginie)
Joueur américain de football américain
Quarterback
Joueur de football américain des Bulldogs de la Géorgie
Choix de draft des Vikings du Minnesota
Joueur des Vikings du Minnesota
Joueur des Giants de New York
Membre du College Football Hall of Fame
Membre du Pro Football Hall of Fame
Joueur sélectionné au Pro Bowl